Il doppio del torneo di tennis Sylt Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rene Nicklisch e Attila Sávolt che hanno battuto in finale Florian Allgauer e Davide Scala 4-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Marcus Hilpert /  Vaughan Snyman (primo turno)
 João Cunha e Silva /  Marcos Roy-Girardi (quarti di finale)

 Emanuel Couto /  Andrej Stoljarov (primo turno)
 Emilio Benfele Álvarez /  David Caballero Garcia (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sylt Challenger 1999